National Education Association ;
 National Endowment for the Arts ;
 New Enterprise Associates ;
 Nuclear Energy Agency ;
 sigle de l'anglais "", expression pour "astéroïde géocroiseur".

Voir aussi Néa